Мнацаканя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Мнацаканян, Александр Дереникович (1936—2013) — советский и российский композитор, педагог.
 Мнацаканян, Альберт Грачяевич (род. 1999) — российский и армянский футболист.
 Мнацаканян, Альберт Сумбатович (1930—1996) — советский, армянский спортсмен и тренер, специалист по классической (греко-римской) борьбе.
 Мнацаканян, Армен Сергеевич (1918—1991) — советский конструктор космической техники, главный инженер НИИ точных приборов, разработчик системы стыковки «Игла», доктор технических наук.
 Мнацаканян, Артём Хачатурович (1936—1994) — советский физик, профессор.
 Мнацаканян, Арут Гарникович (род. 1992) — политик непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
 Мнацаканян, Вачаган (Вачик) Грачикович (род. 1960) — советский и армянский футболист, армянский тренер.
 Мнацаканян, Гарик (род. 1973) — советский и армянский футболист.
 Мнацаканян, Грачья (род. 1985) — армянский футболист.
 Мнацаканян, Давид Вазгенович (род. 1949) — советский, российский дипломат и композитор.
 Мнацаканян, Зограб Грачевич (род. 1966) — армянский дипломат.
 Мнацаканян, Карен (род. 1977) — армянский борец греко-римского стиля.
 Мнацаканян, Лала Бабкеновна (род. 1957) — армянская актриса и педагог, заслуженная артистка Армении (2006).
 Мнацаканян, Лева Генрихович (род. 1965) — Министр обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (с 2015).
 Мнацаканян, Мхитар Эдвардович (род. 1950) — армянский государственный деятель.
 Мнацаканян, Норайр Амбарцумович (1923—1986) — советский певец, заслуженный артист Армянской ССР (1965).
 Мнацаканян, Степан Левонович (род. 1957) — армянский государственный деятель.
 Мнацаканян, Сергей Мигранович (1944—2021) — советский и российский поэт, критик. Член Союза писателей СССР.
 Мнацаканян, Эдуард Андроникович (1938—2016) — советский и армянский шахматист, международный мастер (1978).

Примечания

См. также